Rejencja bydgoska – w latach 1815–1920
 Rejencja bydgoska – w latach 1939–1945